Axenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Axenfeld (1825–1876), russisch-französischer Arzt und Maler
 Edith Picht-Axenfeld (1914–2001), deutsche Cembalistin und Pianistin
 Henri Axenfeld (1824–1892), russisch-französischer Maler
 Israel Axenfeld (1787–1866), jiddischer Schriftsteller, siehe Israel Aksenfeld
 Julius Axenfeld (1834–1896), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Axenfeld (1869–1924), deutscher evangelischer Theologe   
 Theodor Axenfeld (1867–1930), deutscher Ophthalmologe, nach dem das Axenfeld-Syndrom benannt ist
 Theodor Axenfeld (Diplomat) (* 1905), deutscher Diplomat